L 16 bzw. L16 steht für:
 L16, britischer Mörser
 HMS L16, britisches Unterseeboot der L-Klasse
 L16 (Unterseeboot), russisches Unterseeboot der Leninets-Klasse
 L16 (Blimp), US-amerikanischer Blimp der L-Klasse
 Absalon (L 16), Kommando- und Unterstützungsschiff der dänischen Marine
 INS Shardul (L16), indisches Panzerlandungsschiff
 Link 16, taktischer Datenlink der NATO

L-16 steht für:
 Aeronca L-16, US-amerikanisches Verbindungs- und Beobachtungsflugzeug